Доходный дом Иосифо-Волоколамского подворья — здание в Москве, в Китай-городе, по адресу: улица Ильинка, дом № 7/3.

Объект культурного наследия регионального значения.

История 
Доходный дом Иосифо-Волоколамского подворья по адресу улица Ильинка, дом № 7/3, был построен в 1882 году; архитектор А. С. Каминский.

 Иосифо-Волоколамский монастырь был одним из самых богатых и почитаемых на Руси монастырей.
 Архитектор Каминский построил для монастыря новое здание подворья, используя в его оформлении как готические, так и старорусские детали и мотивы.
 На первом этаже располагались многочисленные магазины: текстильный, купцов Битепажа и Люшта, мануфактурный, фирмы «Братьев Третьяковых и Коншина», башмачный, купца Королева - на самом углу здания, чайный, купца Боткина, голландский магазин Эйхтмейера. Была также известная маклерская контора Свечина и Рахманова.

Использование 
 По окончании строительства в здании размещался доходный дом Иосифо-Волоколамского подворья.
 С 1918 года в здании располагались:
 Наркомфин;
 Министерство финансов СССР;
 с 1960-х по 1991 год Верховный Суд РСФСР, с 1991 по 2006 год Верховный Суд РФ;
 В настоящее время, после реконструкции 2012 года: Федеральное казначейство (Казначейство РФ).

Архитектура

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, [[М. В. Нащокина]], М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 38.

Ссылки 
 Карты Яндекс — улица Ильинка, 7
 На 2Gis.

Иосифо-Волоколамского подворья
Здания и сооружения Ильинки